Kuzma peut faire référence à :

Toponyme 
 Kuzma, une municipalité de Slovénie.

Prénom 
Kouzma (parfois transcrit à l'anglaise Kuzma) est un prénom d'origine slave, dérivé de Côme. En Ukraine, il a donné le patronyme Kuzmenko. Ce prénom est porté notamment par :
 Kouzma Minine, commerçant et héros russe décédé en 1616 ;
 , officier soviétique ;
 Kouzma Petrov-Vodkine, peintre et écrivain russe.
 Kouzma Tchorny, poète biélorusse.

Patronyme 
Kuzma est aussi utilisé comme patronyme.
 Csaba Kuzma, boxeur hongrois ;
 Janina Kuzma, skieuse acrobatique néo-zélandaise ;
 Kamil Kuzma, footballeur slovaque ;
 Kim Kuzma, musicienne canadienne ;
 Kyle Kuzma, basketteur américain ;
 Marek Kuzma, footballeur slovaque ;
 Steve Kuzma, joueur de hockey canadien.

Entreprise 
 Kuzma, équipe américaine de voitures de course fondée par Eddie Kuzma en 1951.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme